Lemo steht für:

 der Künstlername eines österreichischen Musikers, siehe Lemo (Musiker)
 der Name eines indonesischen Dorfes, siehe Lemo (Indonesien)
 eine der indonesischen Salabangka-Inseln, siehe Lemo (Salabangka-Inseln)
 der schwedische Name der finnischen Gemeinde Lemu

LEMO steht für:
 LEMO (Stecker), Steckverbinder sowie dessen Stecker-Bauform des Schweizer Herstellers Lemo
 LEMO-Klassifikation, ein Schema zur Dokumentation von Krankheitsverläufen in der Augenheilkunde
 LEMO (Neurologie), ein Testverfahren zur Differenzierung von Aphasien,  Dyslexien  und  Dysgraphien

LeMO steht für:
 Lebendiges Museum Online, ein Online-Kooperationsprojekt des Hauses der Geschichte, des Deutschen Historischen Museums und des Bundesarchivs

Abkürzung